Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2001./02. je deveti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Kvalifikacije za Prvu ligu

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene 2001./02.

2001-02
ž-p